Всесоюзний перепис населення 1979 року був проведений 17 січня 1979 року. Опрацювання матеріалів перепису по повній програмі було закінчене в 1981 році.

Загальна чисельність населення СРСР, згідно з переписом, 262 436 227 осіб, зокрема 163 585 944 — міське населення.

Гасло перепису — «Матеріали перепису є яскравою ілюстрацією досягнень нашого народу».

Чисельність населення союзних республік

Національний склад 
(згідно з переписами 1939, 1959, 1970, 1979, 1989 років)

Найбільші етнічні групи республік СРСР 
РРФСР, в тис. осіб (%)

 росіяни — 113 521,9 (82,6)
 татари — 5 005,8 (3,6)
 українці — 3 657,6 (2,7)
 чуваші — 1 689,8 (1,2)
 башкири — 1 291,0 (0,9)
 мордва — 1 111,1 (0,8)
 білоруси — 1 051,9 (0,8)
 німці — 790,8 (0,6)
 чеченці — 712,2 (0,5)
 євреї — 692,3 (0,5)

Українська РСР

 українці — 36 489,0 (73,6)
 росіяни — 10 471,6 (21,1)
 євреї — 632,6 (1,3)
 білоруси — 406,1 (0,8)
 молдавани — 293,6 (0,6)
 поляки — 258,3 (0,5)
 болгари — 238,2 (0,5)
 угорці — 164,4 (0,3)
 румуни — 121,8 (0,2)
 греки — 104,1 (0,2)

Білоруська РСР

 білоруси — 7 568,0 (79,4)
 росіяни — 1 134,1 (11,9)
 поляки — 403,2 (4,2)
 українці — 231,0 (2,4)
 євреї — 135,4 (1,4)
 татари — 10,9 (0,1)
 цигани — 8,4 (0,1)
 литовці — 7,0 (0,1)
 молдавани — 2,9 (0,03)
 вірмени — 2,8 (0,03)

Узбецька РСР

 узбеки — 10 569,0 (68,7)
 росіяни — 1 665,7 (10,8)
 казахи — 620,1 (4,0)
 таджики — 594,6 (3,9)
 татари — 531,2 (3,5)
 каракалпаки — 297,8 (1,9)
 корейці — 163,1 (1,1)
 киргизи — 142,2 (0,9)
 кримські татари — 117,6 (0,8)
 українці — 113,8 (0,7)

Казахська РСР

 росіяни — 5 991,2 (40,8)
 казахи — 5 289,3 (36,0)
 німці — 900,2 (6,1)
 українці — 898,0 (6,1)
 татари — 312,6 (2,1)
 узбеки — 263,3 (1,8)
 білоруси — 181,5 (1,2)
 уйгури — 147,9 (1,0)
 корейці — 91,9 (0,6)
 азербайджанці — 73,3 (0,5)

Грузинська РСР

 грузини — 3 433,0 (68,8)
 вірмени — 448,0 (9,0)
 росіяни — 371,6 (7,4)
 азербайджанці — 255,7 (5,1)
 осетини — 160,5 (3,2)
 греки — 95,1 (1,9)
 абхази — 85,3 (1,7)
 українці — 45,0 (0,9)
 курди — 25,7 (0,5)
 євреї — 20,1 (0,4)

Азербайджанська РСР

 азербайджанці — 4 708,8 (78,1)
 вірмени — 475,5 (7,9)
 росіяни — 475,3 (7,9)
 лезгини — 158,1 (2,6)
 аварці — 36,0 (0,6)
 євреї — 33,2 (0,6)
 татари — 31,2 (0,5)
 українці — 26,4 (0,4)
 грузини — 11,4 (0,2)
 тати — 8,8 (0,1)

Литовська РСР

 литовці — 2712,2 (80,0)
 росіяни — 303,5 (8,9)
 поляки — 247,0 (7,3)
 білоруси — 57,6 (1,7)
 українці — 32,0 (0,9)
 євреї — 14,6 (0,4)
 латиші — 4,4 (0,1)
 татари — 4,0 (0,1)
 німці — 2,6 (0,1)
 цигани — 2,3 (0,1)

Молдавська РСР

 молдавани — 2 525,7 (63,9)
 українці — 560,7 (14,2)
 росіяни — 505,7 (12,8)
 гагаузи — 138,0 (3,5)
 болгари — 80,7 (2,0)
 євреї — 80,0 (2,0)
 білоруси — 13,9 (0,4)
 німці — 11,4 (0,3)
 цигани — 10,7 (0,3)
 поляки — 5,0 (0,1)

Латвійська РСР

 латиші — 1 344,1 (53,7)
 росіяни — 821,5 (32,8)
 білоруси — 111,5 (4,5)
 українці — 66,7 (2,7)
 поляки — 62,7 (2,5)
 литовці — 37,8 (1,5)
 євреї — 28,3 (1,1)
 цигани — 6,1 (0,2)
 татари — 3,8 (0,2)
 естонці — 3,7 (0,1)

Киргизька РСР

 киргизи — 1 687,4 (47,9)
 росіяни — 911,7 (25,9)
 узбеки — 426,2 (12,1)
 українці — 109,3 (3,1)
 німці — 101,1 (2,9)
 татари — 71,7 (2,0)
 уйгури — 29,8 (0,8)
 казахи — 27,4 (0,8)
 дунгани — 26,7 (0,8)
 таджики — 23,2 (0,7)

Таджицька РСР

 таджики — 2 237,0 (58,8)
 узбеки — 873,2 (22,9)
 росіяни — 395,1 (10,4)
 татари — 78,2 (2,1)
 киргизи — 48,4 (1,3)
 німці — 38,9 (1,0)
 українці — 35,8 (0,9)
 туркмени — 14,0 (0,4)
 євреї — 13,4 (0,4)
 корейці — 11,2 (0,3)

Вірменська РСР

 вірмени — 2 725,0 (89,7)
 азербайджанці — 160,8 (5,3)
 росіяни — 70,3 (2,3)
 курди — 50,8 (1,7)
 українці — 8,9 (0,3)
 ассирійці — 6,2 (0,2)
 греки — 5,7 (0,2)
 грузини — 1,3 (0,04)
 білоруси — 1,2 (0,04)
 євреї — 1,0 (0,03)

Туркменська РСР

 туркмени — 1 891,7 (68,4)
 росіяни — 349,2 (12,6)
 узбеки — 233,7 (8,5)
 казахи — 79,5 (2,9)
 татари — 40,3 (1,5)
 українці — 37,1 (1,3)
 вірмени — 26,6 (1,0)
 азербайджанці — 23,5 (0,8)
 белуджі — 18,6 (0,7)
 лезгини — 7,6 (0,3)

Естонська РСР

 естонці — 947,8 (64,7)
 росіяни — 408,8 (27,9)
 українці — 36,0 (2,5)
 білоруси — 23,5 (1,6)
 фіни — 17,8 (1,2)
 євреї — 5,0 (0,3)
 латиші — 4,0 (0,3)
 німці — 3,9 (0,3)
 татари — 3,2 (0,2)
 поляки — 2,9 (0,2)

Мовні сім'ї та групи 

 індоєвропейська сім'я — 208 421,1 тис. чол. (79,53 %)
 слов'янська група — 190 747,8 тис. чол. (72,78 %)
 балтійська група — 4 289,9 тис. чол. (1,64 %)
 вірменська група — 4 151,2 тис. чол. (1,58 %)
 іранська група — 3 632,2 тис. чол. (1,39 %)
 романська група — 3 104,4 тис. чол. (1,18 %)
 німецька група — 1 937,8 тис. чол. (0,74 %)
 грецька група — 343,8 тис. чол. (0,13 %)
 індійська група — 209,7 тис. чол. (0,08 %)
 албанська група — 4,3 тис. чол. (0,00 %)
 алтайська сім'я — 40 341,1 тис. чол. (15,39 %)
 тюркська група — 39 782,5 тис. чол. (15,18 %)
 монгольська група — 502,5 тис. чол. (0,19 %)
 тунгусо-маньчжурська група — 56,1 тис. чол. (0,02 %)
 корейська група — 388,9 тис. чол. (0,15 %)
 кавказька сім'я — 6 498,4 тис. чол. (2,48 %)
 картвельська група — 3 570,5 тис. чол. (1,36 %)
 дагестанська група — 1 368,7 тис. чол. (0,52 %)
 нахська група — 942,0 тис. чол. (0,36 %)
 абхазо-адигська група — 617,2 тис. чол. (0,24 %)
 уральська сім'я — 4 484,3 тис. чол. (1,71 %)
 фіно-угорська група — 4 450,0 тис. чол. (1,70 %)
 самодійська група — 34,3 тис. чол. (0,01)
 афразійська сім'я — 1 839,9 тис. чол. (0,70 %)
 семітська група — 1 839,9 тис. чол. (0,70 %)
 сино-тибетська сім'я — 63,7 тис. чол. (0,02 %)
 палеоазійська сім'я — 33,1 тис. чол. (0,01 %)
 чукотсько-камчатська група — 23,2 тис. чол. (0,01 %)
 нивхська група — 4,4 тис. чол. (0,00 %)
 юкагирсько-чуванська група (юкагири) — 2,3 тис. чол. (0,00 %)
 ескімосько-алеутська група — 2,1 тис. чол. (0,00 %)
 єнісейська група (кети) — 1,1 тис. чол. (0,00 %)
 інші сім'ї та групи — 14,2 тис. чол. (0,01 %)

Примітки

Посилання 

 Чисельність наявного населення союзних і автономних республік, автономних областей і округів, країв, областей, районів, міських поселень, сіл-райцентрів і сільських поселень із населенням понад 5000 осіб (за даними таблиці 1 С всесоюзного перепису населення 1979 року народження, що зберігається в Російському державному архіві економіки (РГАЕ); фонд тисячу п'ятсот шістдесят два, опис 336 — том IV, справи 5943—5948, 5950, 5951)
1979 в СРСР
Переписи населення СРСР
Січень 1979